Leave Home — другий студійний альбом американського панк-рок гурту Ramones. Він був випущений 10 січня 1977 року на лейблі Sire Records, делюкс видання на компакт-диску було випущене 19 червня 2001 року лейблом Rhino Entertainment

Про альбом 
Майже весь матеріал альбому був написаний одразу після запису дебютного альбому. Альбом мав краще продюсування ніж його попередник, а темп пісень був швидший(що характерно для рок-н-ролу). Передню фотографію зробив Моше Бракха, а задню обкладинку, яка стане логотипом гурту, розробив Артуро Вега. З альбому було випущено три сингла, але лише один потрапив у чарти.

Пісні в Leave Home зосереджені на різних темах, причому музичні тони також різноманітні. Деякі пісні були більш поп-орієнтовані, а інші, як-от «Gimme Gimme Shock Treatment» і «Pinhead», були наповненідисторшеном та мали більше «панківське» звучання. В пізніших виданнях пісня " Carbona Not Glue " була вилучена з альбому, оскільки вона потенційно порушувала торгову марку Carbona, в США пісня була замінена на " Sheena Is a Punk Rocker " (з наступного альбому), а в Великій Британії на «Babysitter». Пізніше і " Carbona Not Glue " і «Babysitter» будуть включені в розширене видання альбому 2001 року.

Критики схвалили альбом загалом прихильно, кілька рецензентів відзначили той факт, що він дуже нагадував дебютний альбом гурту. Альбом досяг 148-го місця в Billboard 200, незважаючи на схвалення критиків, а також на те, що учасники гурту очікували більшого комерційного успіху.

Сингли 

 «Swallow My Pride» (лютий 1977)
 «I Remember You» (лютий 1977; тільки Велика Британія)
 «Carbona Not Glue» (1991)

Треклист 
Усі треки належать Ramones (крім «California Sun»).

Оригінальникй реліз

Перевидання в США 

 Пісня «Carbona Not Glue» замінена треком " Sheena Is a Punk Rocker "

Перевидання у Великій Британії 

 Пісня «Carbona Not Glue» замінена треком «Babysitter».

Бонус треки розширенного видання 2001 року

Перевидання 2017 року до 40 річчя альбому 
Disc 1

 Original album

 Включає як оновлені оригінальні мікси (треки 1-14), так і новий мікс Еда Стасіума (треки 15-28). Треклист згідно з оригінальним альбомом.

Disc 2

 

Disc 3

Учасники запису 

 Джоуї Рамон — вокал
 Джонні Рамон — гітара
 Ді Ді Рамон — бас, бек-вокал
 Томмі Рамон — ударні, додаткова гітара

Примітки 

Музичні альбоми 1977
Альбоми Ramones